Чемпионат мира по микрофутзалу среди национальных сборных — международное соревнование по микрофутзалу среди мужских национальных сборных. Проводились по инициативе Федерации футзала России и Европейского союза футзала (UEFS), имевшего представителей и на других континтентах. На сегодняшний день состоялось три розыгрыша. Все они прошли в Каталонии (Жирона) и завершились победой сборной России. По правилам UEFS в турнирах допускалась участие сборных автономных территорий (Каталония, Страна басков), исторических областей (Фландрия) и даже частично признанных государств (Южная Осетия).

Дальнейшая судьба мировых первенств по микрофутзалу достаточно туманна, так как Федерации футзала России прекратила свое членство в Международная ассоциация футзала.

Чемпионаты мира 2012—2016

Чемпионат мира 2012 года 
г. Жирона, 2-6 октября

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

1/4 финала
 —  7:3 
 —  4:2 
 —  4:3 
 —  10:3 
1/2 финала
 —  5:2 
 —  0:8
Финал
 —  2:0

Чемпионат мира 2014 года 
г. Жирона, 22-27 сентября

Группа А

Группа В

Группа С

1/4 финала
 —  8:5 
 —  4:4, по пенальти 1:2 
 —  15:0 
 —  11:1 
Матчи за 5-6 места
 —  1:0 
 —  8:5 
 —  6:7
1/2 финала
 —  7:3 
 —  8:2

Финал
 —  5:2

Чемпионат мира 2016 года 
г. Жирона, 2-6 октября

Группа А

Группа В

Группа С

Матч за 7 место
 —  20:3
Матч за 5 место
 —  7:6
1/2 финала
 —  8:0 
 —  5:7 
Финал
 —  6:1

См. также 
 Чемпионат мира по футзалу (AMF)

Примечания

Ссылки 
 https://www.goalstream.org/association/101087/4f804aa4#/main

Международные соревнования по футзалу